Faramontanos puede hacer referencia a:
 Faramontanos de la Sierra, localidad del municipio de Espadañedo, provincia de Zamora;
 Faramontanos de Tábara, municipio de la provincia de Zamora.